The Spender – film del 1913 diretto da Harry Solter
 The Spender – film del 1915 diretto da Donald MacKenzie
 The Spender – film del 1915 prodotto dalla Empress
 The Spender – film del 1919 diretto da Charles Swickard